

В математике 

 153 — нечётное трёхзначное число.
 Сумма цифр этого числа — 9
 Произведение цифр этого числа — 15
 Квадрат числа 153 — 23409
 153 =  + 

153, будучи семнадцатым треугольным числом, является суммой первых семнадцати чисел, а также суммой первых пяти факториалов 153 =  = .

Евангелие и христианская нумерология 

Нумерологический интерес к числу 153 связан с его упоминанием в Новом Завете. Одиннадцатый стих двадцать первой главы Евангелия от Иоанна, в которой воскресший Иисус является своим ученикам близ Тивериадского моря, гласит:

Ранние Отцы Церкви, особенно Августин Блаженный, рассуждали в связи с этим чудесным уловом о свойствах числа 153. Для Августина важно, что это (если использовать современную терминологию) семнадцатое треугольное число, то есть сумма всех положительных натуральных чисел от  до . Число же семнадцать он трактует как , где 10 — число заповедей, а семёрка символизирует Святой Дух (семь, согласно книге пророка Исаии — число духовных даров ), без помощи которого невозможно следовать путём праведности (см. также семь добродетелей и семь дел милосердия). Св. Григорий Двоеслов интерпретировал число 153 как: 3×3×(10+7), где 3×3 — это «сильная вера в Троицу», 10 — число заповедей или символ любви (полноты, плеромы), 7 — число святых таинств веры. На св. Григория Двоеслова ссылался Иоанн Кронштадтский, рассуждая об этом числе.

Самовлюблённость 
Число 153 — это число Армстронга в десятичной системе счисления, такие числа также называют самовлюблёнными:

153 = 

Более того, если взять любое число, кратное трём, получить сумму кубов его цифр, затем проделать аналогичную операцию с полученным результатом и т. д. этот ряд в конце концов сойдётся на числе 153.

В других областях 
 153 день в году — 2 июня (в високосный год — 1 июня)
 153 год.
 153 год до н. э.
 (153) Хильда — один из крупнейших астероидов главного пояса.

Примечания 

 Источники

Литература

Ссылки 
 153 на сайте numbergossip.com
Числа Фридмана